Astutillo Malgioglio (1958) – calciatore italiano
 Cristiano Malgioglio (1945) – cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano